Бернарди́но Пе́рес Элисара́н (; 21 мая 1925, Эрнани, Гипускоа — 21 октября 2002, Валенсия, Валенсия), более известный как Пасьеги́то — испанский футболист и тренер.

Прозвище, под которым Бернардино Перес вошёл в историю клуба «Валенсия» — Пасьегито () — футболист унаследовал от своих предков — выходцев из комарки Лос-Вальес-Пасьегос, населённой пасьего — изолированной группой внутри испанского этноса, отличающейся своеобразной культурой.

Футбольная карьера 
Уроженец Страны Басков, Бернардино Перес начал карьеру футболиста в молодёжной команде клуба «Реал Сосьедад». В 1942 году Пасьегито пригласили в «Валенсию»; тренерский штаб был настолько восхищён одарённым молодым полузащитником, что руководство клуба пошло на подлог документов, чтобы игрок мог выступать за команду (по тогдашним правилам испанского футбола игрок, не достигший 18-ти лет, не мог быть заигран за профессиональный клуб). Когда обман вскрылся — руководство клуба «Эспаньол» подало на действия «Валенсии» жалобу в LFP — Бернардино Перес на год лишился возможности выступать за клуб. Чтобы обеспечить игроку постоянную игровую практику, в следующем сезоне его отправили в «Леванте».
Первое возвращение Пасьегито в клуб нельзя назвать удачным: полузащитник не смог получить постоянного места в основном составе, проведя в сезоне 1945/1946 за «Валенсию» всего 7 матчей. Следующие 2 сезона Бернардино Перес играл за «Бургос». В 1948 году футболист второй раз вернулся в «Валенсию», проведя в ней следующие 11 сезонов. Дуэт центральных полузащитников Пасьегито — Антонио Пучадес определял игру «Валенсии» первой половины 50-х годов (как определял игру клуба полвека спустя, в начале 2000-х годов, дуэт Давид Альбельда — Рубен Бараха).

Бернардино Перес закончил карьеру футболиста в 1960 году, отыграв последний в карьере сезон за клуб «Леванте».

Тренерская карьера 
В 1963 году Пасьегито начал карьеру тренера, возглавив «Валенсию», но уже после первого круга вынужден был уступить пост главного тренера своему недавнему партнёру по команде — Эдмундо Суаресу. После ухода из «Валенсии» Бернардино Перес тренировал «Сабадель», «Гранаду» и хихонский «Спортинг». В 1979 году Пасьегито вернулся в «Валенсию», по ходу сезона сменив Марселя Доминго. Под его руководством «Валенсия» выиграла Кубок Испании, но следующий сезон команда начала с новым главным тренером: на этот пост вернулся Альфредо Ди Стефано. Когда Ди Стефано через год ушёл в отставку, Бернардино Перес в третий раз стал главным тренером «Валенсии», завоевав с командой ещё один кубковый трофей — Суперкубок УЕФА 1980 года. В 1982 году Пасьегито вновь уступил пост главного тренера команды бывшему одноклубнику — на этой должности его сменил Мануэль Местре.

Последние годы 
Последним клубом Бернардино Переса как тренера стал «Сабадель». После завершения тренерской карьеры Пасьегито несколько лет проработал исполнительным директором «Валенсии». В 2002 году Пасьегито скончался в возрасте 77 лет. В память о нём на следующие матчи Лиги чемпионов и чемпионата Испании футболисты «Валенсии» вышли в траурных чёрных повязках.

Трофеи 
 Футболист:
 Чемпион Испании (1): 1944
 Обладатель Кубка Испании (2): 1949, 1954
 Тренер
 Обладатель Кубка Испании (1): 1979
 Обладатель Суперкубка УЕФА (1): 1980

Источники 
«Великие клубы. „Валенсия“.» Приложение к еженедельнику «Футбол», № 8, 2007 г.

Примечания

Ссылки 
 Профиль
 Статистика матчей, сыгранных за «Валенсию»

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Реал Сосьедад»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Леванте»
Игроки ФК «Бургос»
Футбольные тренеры по алфавиту
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Валенсия»
Тренеры ФК «Сабадель»
Тренеры ФК «Гранада»
Тренеры ФК «Спортинг» Хихон